Gottburgsen ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Gottburgsen (1896–1988), deutsche Malerin
 Paul Gottburgsen (1832–1903), deutscher Jurist und Politiker (NLP), MdR, Bürgermeister